Константи́н «Гас» Макри́с () — греко-американский кинооператор, режиссёр телевидения и телепродюсер, наиболее известный по работам над сериалами Дика Вульфа. Среди популярных работ — телесериалы «Закон и порядок», «Люди Альфа» и «Оранжевый — хит сезона». Лауреат премий «Эмми» (1993, 1997, 1998) и «Серебряный молоток» (1999, 2000). Член Американского общества кинооператоров (1997).

Биография 
Родители Макриса являются выходцами из деревни Волада на острове Карпатос (Греция).

Карьеру в индустрии развлечений начинал в 1970-х годах, работая, главным образом, на телевидении.

Активный член греческой общины США.

Фильмография

Режиссёр

Кинооператор

Продюсер

Другое

Примечания

Ссылки 
 Star Parade at the Hellenic Charity Ball 2015
 Hellenic Charity Ball Shines With Celebrities and Love of Hellenism
 Constantine Makris
 Constantine Makris
 Constantine Makris
 Αποφοίτηση Ελληνικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου Γιούνιον Νέας Ιερσέης (Βίντεο)

Члены Американского общества кинооператоров
Кинооператоры США
Телережиссёры США
Телепродюсеры США